Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2013 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Novak Đoković (finale)
 Rafael Nadal (prvak)
 Andy Murray (četrtfinale)
 David Ferrer (četrtfinale)
 Tomáš Berdych (četrti krog)
 Juan Martín del Potro (drugi krog)
 Roger Federer (četrti krog)
 Richard Gasquet (polfinale)
  Stanislas Wawrinka (polfinale)
 Milos Raonic (četrti krog)
 Kei Nišikori (prvi krog)
 Tommy Haas (tretji krog)
 John Isner (tretji krog)
 Jerzy Janowicz (prvi krog)
 Nicolás Almagro (prvi krog)
 Fabio Fognini (prvi krog)

 Kevin Anderson (drugi krog)
 Janko Tipsarević (četrti krog)
 Tommy Robredo (četrtfinale)
 Andreas Seppi (tretji krog)
 Mihail Južni (četrtfinale)
 Philipp Kohlschreiber (četrti krog)
 Feliciano López (tretji krog)
 Benoît Paire (prvi krog)
 Grigor Dimitrov (prvi krog)
 Sam Querrey (drugi krog)
 Fernando Verdasco (prvi krog)
 Juan Mónaco (prvi krog, odstop)
 Jürgen Melzer (prvi krog)
 Ernests Gulbis (prvi krog)
 Julien Benneteau (tretji krog)
 Dimitrij Tursunov ''(tretji krog, odstop)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2013